Er zijn meerdere personen onder de naam Frederik IV bekend:

 Frederik IV van Thüringen (1384-1440), landgraaf van Thüringen (1406-1440)
 Frederik IV van Brandenburg (1530-1552), aartsbisschop van Maagdenburg (1551-1552)
 Frederik IV van Legnica (1552-1596), hertog van Legnica (1571-1596)
 Frederik IV van de Palts, keurvorst van de Palts (1574-1610)
 Frederik IV van Denemarken, koning van Denemarken en Noorwegen (1671-1730)
 Frederik IV van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (1671-1701), hertog van Holstein-Gottorp (1695-1701)
 Frederik IV van Hessen-Homburg (1724-1751), landgraaf van Hessen-Homburg (1746-1751)
 Frederik IV van Saksen-Gotha-Altenburg, de laatste hertog van Saksen-Gotha-Altenburg (1774-1825)